Tankerkönig steht für:

 den griechisch-argentinischen Reeder Aristoteles Onassis (1906 – 1975)
 das Lied Der Tankerkönig von Hannes Wader